David Ancillon (1617-1692), théologien protestant ;
 Charles Ancillon (1659-1715), fils de David, historien français ;
 David Ancillon (1670-1723), frère de Charles, pasteur et aventurier ; 
 Louis-Frédéric Ancillon (1740-1814), petit-fils de Charles ; 
 Frédéric Ancillon (1767-1837), fils de Louis-Frédéric et arrière-petit-fils de Charles, homme d'État prussien.

Voir aussi 
 Louis Pierre Ancillon de la Sablonnière, le fondateur en 1745 de la mine de bitume de Merkwiller-Pechelbronn (Bas-Rhin